Unter Jugendsender versteht man

 Jugendsender im Hörfunk, s. Jugendradio
 Jugendsender im Fernsehen, s. Jugendfernsehen

Siehe auch: Kinder- und Jugendprogramm